Osoby o tym nazwisku:
 Jarosław Wartak – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm
 Jerzy Wartak – polski górnik, działacz opozycji w okresie PRL